Xinshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinshan (socken i Kina, lat 26,43, long 103,02), Sichuan, 
 Xinshan (socken i Kina, lat 26,62, long 102,97), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar